Isabel de Portugal y Manuel (1292-1324/1325) Dama portuguesa, señora de Pinella y Miranda, fue hija del infante Alfonso de Portugal y de Violante Manuel, y esposa de Juan de Haro, apodado «el Tuerto», señor de Vizcaya.

Orígenes familiares 

Hija del infante Alfonso de Portugal y de su esposa Violante Manuel, era nieta por parte paterna del rey Alfonso III de Portugal y de su esposa, la reina Beatriz de Castilla, hija de Alfonso X  de Castilla. Por parte materna eran sus abuelos el infante Manuel de Castilla, hijo de Fernando III de Castilla, y la infanta Constanza de Aragón, hija de Jaime I de Aragón.

Biografía 

Nacida a finales del siglo XIII, contrajo matrimonio con Juan de Haro, señor de Vizcaya, hijo del infante Juan de Castilla y nieto del rey Alfonso X el Sabio. 

Se cree que falleció en el año 1325 o bien en 1324, debido al propósito de Juan el Tuerto en 1325 de contraer matrimonio con Constanza Manuel de Villena, hija de Don Juan Manuel, matrimonio que no llegó a celebrarse, pues ella contraería matrimonio posteriormente con Alfonso XI de Castilla, no consumado, y posteriormente con Pedro I de Portugal.

Su esposo fue asesinado en 1326 en la ciudad de Toro por orden de Alfonso XI, pasando el señorío de Vizcaya a ser propiedad de su suegra María Díaz de Haro quien volvía a hacerse cargo del señorío después de habérselo cedido a su hijo. En 1334 María Díaz de Haro cedió su señorío a su nieta homónima, María Díaz de Haro, hija de Juan de Haro y de Isabel de Portugal.

Matrimonio y descendencia 

Fruto de su matrimonio con Juan el Tuerto, nació una hija:

 María Díaz de Haro, señora de Vizcaya, esposa de Juan Núñez III de Lara, señor de Lara,  hijo de infante Fernando de La Cerda y bisnieto de Alfonso X el Sabio. Fue sepultada en la iglesia de San Francisco de Palencia, donde también recibió sepultura su yerno, Tello de Castilla, hijo de Alfonso XI de Castilla.

Véase también 
 Señorío de Vizcaya

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

  Ficha genealógica de Isabel de Portugal y Manuel, bisnieta de Fernando III el Santo. Fundación Casa ducal de Medinaceli

  Genealogía de Isabel de Portugal y Manuel (En inglés)
 

Casa de Borgoña (Portugal)
Casa de Manuel de Villena
Nobles de España del siglo XIV
Nobles de Portugal del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Mujeres de la Edad Media en Portugal

Españolas del siglo XIV

Portuguesas del siglo XIV